L'expression Critics Choice Awards 1997 peut faire, selon votre choix, référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 1997
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 1998 et honora des films sortis en 1997 aux États-Unis